Cinq navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Diadem :
Le  est un vaisseau de ligne de 64 canons lancé en 1782. Transformé en transport de troupes en 1798, il est démoli en 1832.
Le  est un sloop de 14 canons acheté en 1801. Il est renommé HMS Falcon en 1802 et vendu en 1816.
Le  est une frégate à vapeur lancée en 1856 et vendu en 1875.
Le  est le premier croiseur protégé de classe Diadem, lancé en 1896 et vendu en 1921. 
Le  est un croiseur léger de classe Dido lancé en 1942. Vendu à la marine du Pakistan en 1956, il est renommé Babur en 1957 puis Jahangir en 1982 et est finalement retiré du service en 1982.

Sources 

Diadem